Ковыльная болезнь — механическое повреждения тканей и органов животных остями плода (зерновки) различных видов ковыля.

Причины заболевания 
Болезнь возникает при кормлении животных ковыльным сеном или при пастьбе на ковыльных массивах. Отдельные части различных видов ковылей обладают неодинаковым травмирующим действием. У лошадей и крупного рогатого скота глубокие поражения тканей наносятся листьями всех видов ковылей и реже их зерновками. У овец глубокие поражения вызывают главным образом зерновки с остями ковыля волосатика (тырсы) .

Клинические признаки 
Травмированная ткань отёчна, нередко в местах внедрения остей возникают гнойные очажки, которые постепенно сливаются, образуя абсцессы. Температура тела вначале нормальная, затем повышается на 1—1,5 °С. Постоянное беспокойство и боли постепенно истощают животных.

При поражении ротовой полости остями ковыля наиболее характерными клиническими признаками являются анорексия, слюнотечение, кашель, неприятный запах из ротовой полости. При осмотре обнаруживаются ости, ограниченные очаги воспаления.

Лечение ковыльной болезни 
Лечение симптоматическое. Тщательно осматривают ротовую полость и удаляют ости ковыля из слизистой оболочки. Свищевые ходы промывают 3%-ной перекисью водорода. Гнойно-некротические очаги и абсцессы вскрывают, применяют местную и общую противосептическую терапию (антибиотики, сульфаниламиды).

Профилактика ковыльной болезни  
В целях профилактики использование под выпас участков лугов с ковылём до начала его цветения; заготовка сена не позже начала колошения ковыля; увлажнение перед скармливанием сена, содержащего ковыль, или его запаривание и смешивание с другим сеном.

При обращениях в ветеринарную клинику с признаками пиодермии у собак в период созревания зерновок ковыля (летний период), необходимо тщательное исследование пустул, папул, абсцессов и наружного слухового прохода на наличие в них остей ковыля. При этом необходимо учесть возможный тропизм ости в глубоколежащие ткани. При сборе анамнеза следует обратить внимание на особенности местности, где выгуливается собака.

Примечания 
 
Заболевания животных